Dili Leste (deutsch ‚Dili-Ost‘) steht für:

 Dili Leste, osttimoresische Fußballmannschaft (1997–2001), siehe Cacusan CF
 A.D. Dili Leste, osttimoresische Fußballmannschaft (2010, 2011)